Гран-при Абу-Даби — Гран-при Формулы-1, последний 17й этап в сезоне  года, прошёл с 29 октября по 1 ноября на новой трассе «Яс Марина», спроектированной немецким архитектором Германом Тильке. Титульный спонсор Гран-при — авиакомпания ОАЭ Etihad Airways.

Свободные заезды

Квалификация 
 Автомобили, использовавшие систему KERS, отмечены знаком «‡»

Гонка 

|}

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Абу-Даби